van der Grinten ist der Familienname folgender Personen:

 Alphons J. van der Grinten (1852–1921), deutsch-US-amerikanischer Kartograf
 Franz Joseph van der Grinten (1933–2020), deutscher Kunsthistoriker, Kunstsammler und Künstler
 Franz Rudolf van der Grinten (* 1967), deutscher Autor und Publizist, Kunsthändler und Kunstberater
 G. J. van der Grinten (Gijs Joost van der Grinten; 1927–2017), niederländischer Architekt und Industriedesigner
 Gerhard van der Grinten (* 1966), deutscher Maler, Grafiker und Kunstsammler 
 Hans van der Grinten (1929–2002), deutscher Kunstsammler, Museumsleiter, Schriftsteller und Künstler
 Maarten van der Grinten (* 1963), holländischer Jazzgitarrist

Siehe auch:
 Grinden, eine Bewegung beim Skateboarden und Inlineskaten